Кривополяння — назва населених пунктів у Росії.

Села:

 Кривополяння — село в Липецькій області.

 Кривополяння — село в Тамбовській області.

Багатозначні топоніми